Cavalcante kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cavalcante (ort), Goiás, 
 Cavalcante (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar